Een beek is een natuurlijke waterloop, kleiner dan een rivier. Beek kan ook verwijzen naar:

Water 
 Beek (Hunze), zijriviertje van de Hunze

Plaatsen

België 
 Beek (België), plaats in de gemeente Bree in Belgisch Limburg

Nederland 
 Beek (Laarbeek), kerkdorp in de gemeente Laarbeek in Noord-Brabant
 Beek en Donk, het tweelingdorp van dit dorp met Donk
 Beek (gemeente), gemeente in Nederlands Limburg
 Beek (Limburg), dorp in deze gemeente
 Maastricht Aachen Airport, voorheen vliegveld Beek, gelegen in deze gemeente
 Beek (Montferland), plaats in de gemeente Montferland, provincie Gelderland
 Beek (Berg en Dal) (Beek-Ubbergen), plaats in de gemeente Berg en Dal, bij Nijmegen, Gelderland
 Heerlijkheid Beek, leen van de graven van Kleef, nu natuurgebied in Berg en Dal
 De Beek (Asten), buurtschap in de gemeente Asten
 De Beek (Ermelo), buurtschap in de gemeente Ermelo
 De Beek (Halsteren), wijk in Halsteren
 De Beek (Naarden), landgoed bij Naarden
 Beek (Venray), buurtschap in de gemeente Venray, Limburg
 Hilvarenbeek, ook aangeduid als Beek
 Prinsenbeek, dorp en wijk in Breda, tot 1951 Beek genaamd

Personen

Beek 
Arie van Beek (1951), Nederlands dirigent
Arie van der Beek, Nederlands hoboïst
Bernard van Beek (1875-1941), Nederlands kunstschilder
Boy van de Beek (1993), Nederlands voetballer
Bram van de Beek (1946), hoogleraar symboliek aan de VU te Amsterdam
Carin ter Beek (1970), Nederlands roeister
Cas van Beek (1914-1986), politicus voor de KVP en het CDA
Dais ter Beek (1936), Nederlands voetballer
Dick Beek (1946), Nederlands voetballer
Donny van de Beek (1997), Nederlands voetballer
Florence van Beek (1885-1949), Nederlands jurist en schrijver
Frans van der Beek (doorverwijspagina)
Fred van Beek (1930), Nederlands yogaleraar
Harold van Beek (1962), Nederlands snelwandelaar
Hendrik Jan van Beek (1958), Nederlands fotograaf
Henk van Beek (1929-1982), Nederlands marineofficier
Henricus van Beek (1816-1884), Nederlands bisschop
Ina van der Beek (1953), Nederlands auteur
Jacob van der Beek ( ? -1737), Nederlands beeldhouwer
Jacques van Beek (1930-2008), Nederlands politicus
James Van Der Beek (1977), Amerikaans acteur
Jan van Beek (doorverwijspagina)
Jochem van Beek (echte naam van Steven Membrecht) (1937-2016), psychotherapeut en schrijver
Johannes Casper van Beek (1877-1951), Nederlands burgemeester
Joop Beek (1917-1983), jezuïetenpater en adviseur van president Soeharto van Indonesië
Joop ter Beek (1901-1934), Nederlands voetballer
Jos van Beek (1945), Nederlands beeldend kunstenaar
Joyce van Beek (1969), Nederlands bestuurster en politica
Karin Beek (1948), Nederlandse beeldhouwster
Klaas Jan Beek (1935-2019), Nederlands landbouwkundige en bestuurder
Lotte van Beek (1991), Nederlands langebaanschaatser
Louis van Beek (1968), Nederlands acteur
Lucien van Beek (1979), Nederlands schaker en taalwetenschapper
Maas van Beek (1955), Nederlands wielrenner
Madelon Beek (1970), Nederlands softbalspeelster
Marijke van Beek (1953), Nederlands politica voor de PvdA
Marius van Beek (1921-2003), Nederlands schilder, beeldhouwer en kunstcriticus
Martin van Beek (1960-2018), Nederlands politicus
Martinus van Beek (1896-1962), Nederlands architect
Martinus van Beek (dovenonderwijzer) (1790-1872), priester en dovenonderwijzer in Sint-Michielsgestel
Standbeeld van Martinus van Beek
Martinus Adrianus Beek (1909-1987), Nederlands theoloog
Menke Koos van der Beek (1918-1944), Nederlands verzetsstrijder
Menno van der Beek (1967), Nederlands dichter en computerprogrammeur
Nel van Beek (1933-2009), Nederlands feministe, striptekenares en grafisch ontwerpster
Nicolaas van Beek (1938), Nederlands beeldend kunstenaar en sieraadontwerper
Petra Beek (1973), Nederlands softbalspeelster
Pierre Beek (1945-2009), Nederlands zanger en bassist
Relus ter Beek (1944-2008), Nederlands politicus
Renske van Beek (1989), Nederlands para-snowboardster
Sonja van Beek (1973), Nederlands violiste
Sven van Beek (1994), Nederlands voetballer
Thom van Beek (1991), Nederlands langebaanschaatser
Tom van Beek (1931-2002), Nederlands acteur en schrijver
Willem van Beek (1951), Nederlands politicus voor het CDA
Willy van de Beek (1965) Nederlands voetballer 
Wim van Beek (1930-2017), Nederlandse organist
Wouter van Beek (1943), Nederlands antropoloog en sportbestuurder
Willibrord van Beek (1949), Nederlands politicus

Dubbele achternamen met Beek
 Cato Bontjes van Beek (1920-1943), Duits verzetsstrijder
 Jan Bontjes van Beek (1899-1969), Duits beeldend kunstenaar
 Cécile de Jong van Beek en Donk (1866-1944), Nederlands schrijfster
 Herman de Jong van Beek en Donk (1885-1918), Nederlands burgemeester
 Jan Olphert de Jong van Beek en Donk (doorverwijspagina)
 Eelco Martinus ten Harmsen van der Beek (1897-1953), Nederlands illustrator
 Fritzi Harmsen van Beek (1927-2009), Nederlands dichteres

Overig 
 Arrest Van der Beek/Van Dartel, arrest van de Hoge Raad

Zie ook 
 Beekse Bergen (doorverwijspagina)
 Grote Beek (doorverwijspagina)
 Molenbeek (doorverwijspagina)